Con amore è il terzo album del cantante siciliano Brigantony, pubblicato nel 1983 con la casa discografica Seamusica. Si nota una grande differenza rispetto agli altri album, infatti quasi tutte le canzoni sono cantate in italiano e non c'è nemmeno una canzone con doppi sensi o con scenette.

Tracce